HMAS Huon (D50) een Australische torpedobootjager van de Riverklasse.
 HMAS Huon (M 82) een Australische mijnenveger van de Huonklasse.